Э́льза Я́новна Шалконе-Ра́дзиня (, , Харьков, Российская империя — 18 августа 2005, Рига, Латвия) — советская, латышская актриса театра и кино, мастер художественного слова (чтец). Народная артистка СССР (1976).

Биография 
Эльза Радзиня родилась  года в Харькове (ныне на Украине) в семье Яниса Подниекса (1876—1921) и его супруги Либы (1885—1971).

До Первой мировой войны семья, где уже были сестра Анна и два брата, жила в Риге. Отец работал металлорезчиком на фабрике «Union», а мать — швеёй. С началом войны семья эвакуировалась вместе с фабрикой в Петроград, а с 1916 — в Харьков. В 1918 году возвратились в Ригу, а в 1921 переселились в Елгаву.

Училась в образцовой начальной школе при Елгавском Институте учителей (1925—1929), затем в гимназии Герцога Петера (1929—1936).

В 1936—1941 годах работала продавцом в книжном магазине, помощником библиотекаря, хористкой, танцовщицей театра в Елгаве. В 1942 году начала учиться в театральной студии при Елгавском драматическом театре. С приближением фронта в 1944 году с семьёй бежала в Курземе. Работала на кухне лазарета в Вентспилсе и участвовала в ансамбле актёров Вентспилса.

По окончании войны, в 1945 году начала выступать на сцене Елгавского драматического театра, где играла до 1953 года, когда перешла в Валмиерский драматический театр.

С 1954 года — актриса Государственного театра драмы Латвийской ССР имени А. Упита (с 1988 — Латвийский национальный театр) (Рига).

Неоднократно выступала с чтением поэтических произведений Рабиндраната Тагора, Омара Хайяма, Арии Элксне.

Скончалась 18 августа 2005 года в Риге. Похоронена на 1-м Лесном кладбище.

Семья 
Была замужем три раза.
 Второй муж (1941—1958) — Карлис Радзиньш, актёр
 Дочь — Инара Айна (в замужестве Янсоне) (р. 1942)
 Третий муж (с 1958) — Ольгертс Шалконис (1931—2018), актёр, режиссёр. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1981).

Творчество

Роли в театре 

 1952 — «Месяц в деревне» И. Тургенева — Наталья Петровна
 1955 — «Дни портных в Силмачах» Р. Блауманиса — Елина
 1958 — «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо — Филумена Мартурано
 1962 — «Милый лжец» Дж. Килти — Стелла Патрик Кэмпбелл
 1964 — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира
 1965 — «Дни портных в Силмачах» Р. Блауманиса — Антония
 1967 — «Йынь с острова Кихну — дикий капитан» Ю. Смуула
 1969 — «Лето в Ноане» Я. Ивашкевича — Жорж Санд
 1971 — «Лилиом» Ф. Мольнара — Мушкатне
 1972 — «Paši pūta, paši dega» П. Путниньша — Auguste Biezais
 1972 — «Лев зимой» Дж. Голдмена — Алиенора Аквитанская
 1975 — «Дни портных в Силмачах» Р. Блауманиса — Томулиха
 1989 — «Бессовестные старики» А. Эглитиса — Сюзанна
 1998 — «Галопом» М. Хэмптона и М. Л. Уилсон — Диана Вриланд
 2002 — «Дорогой учитель!» Питера Эра — Жорж Санд
 «Федра» Ж. Расина — Федра
 «Венгерская Медея» А. Гёнца — Медея
 «Индраны» Р. Блауманиса — Густе

Фильмография 
 
  — Райнис — Дора
  — Илзе — эпизод
  — Спасибо за весну — эпизод
 1964 — Гамлет — Гертруда
 1965 — Клятва Гиппократа — мать Иманта
 1966 — Эдгар и Кристина — мадам Аста Горст
 1967 — Берег надежды — Мэри Джонсон
 1967 — Генерал Рахимов — Ольга Петровна
 1968 — Времена землемеров — Олиниета
 1969 — Последняя реликвия — аббатисса
 1970 — Клав — сын Мартина — Анце
 1970 — Республика Вороньей улицы — мать Эльзы
 1970 — Король Лир — Гонерилья
 1970 — Слуги дьявола — Гертруда
 1971 — В тени смерти — жена Зальги
 1971 — Танец мотылька — Анна
 1972 — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — Гертруда
 1973 — Вей, ветерок! — мать Улдиса
 1973 — Олег и Айна — мать Айны
 1973 — Как закалялась сталь — Ирина Александровна, редактор газеты
 1974 — Приморский климат (короткометражный) — Яутрите Пуце
 1975 — Нападение на тайную полицию — госпожа Леиня
 1975 — Наперекор судьбе — хозяйка
 1975 — В клешнях чёрного рака — мать Мары
 1976 — Фаворит — тётушка Дэбб Пенн
 1976 — Смерть под парусом — миссис Тафтс
 1976 — Агент секретной службы — Няга
 1978 — Семейный альбом — Ирина Яновна
 1978 — Театр — Долли Де Фриз
 1979 — За стеклянной дверью — старшая медсестра
 1979 — Инспектор Гулл — Сибил Берлинг
 1980 — Сергей Иванович уходит на пенсию — Ирина Аркадьевна
 1982 — Блюз под дождем — жена Фрейберга
 1983 — Тайна «Чёрных дроздов» — Эффи Рэмсботтом
 1984 — Последний визит — миссис Чивер
 1985 — Мы обвиняем — мать Пауэрса
  — Мальчик-с-пальчик — придворная дама
  — Фотография с женщиной и диким кабаном — Паула
  — Майя и Пайя — Лайма
  — Крест милосердия — Элиза Ожешко
  — Смелость убить — эпизод
  — Страшное лето — эпизод
  — Скрытый — Тиммере

Звания и награды 
 Заслуженная артистка Латвийской ССР (1956)
 Народная артистка Латвийской ССР (1967)
 Народная артистка СССР (1976)
 Орден Дружбы народов (1981)
 Офицер ордена Трёх звёзд (1995)
 Диплом Всесоюзного кинофестиваля — за вклад в развитие драматического искусства на экране (Тбилиси, 1972)
 Премия Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Вторые премии за актёрскую работу» за фильм «Вей, ветерок!» (Баку, 1974)
 Премия Спидолы (Латвийская государственная гуманитарная премия) — за жизненный вклад в культуру Латвии (Латвийский Фонд культуры, 1997)
 Приз Кинофестиваля «Большой Кристап» — за жизненный вклад в киноискусство Латвии (2003)
 Почётный член Академии наук Латвии (1997)
 Почётный гражданин Елгавы (1998).

Примечания

Ссылки 

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Киноактрисы Латвии
Персоналии:Латвийский Национальный театр
Мастера художественного слова
Почётные граждане Елгавы
Похороненные на Лесном кладбище